Municipio de Whitley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Whitley (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Whitley (condado de Moultrie, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Moultrie.